Chambry, commune française de l'Aisne
 Chambry, commune française de Seine-et-Marne
 Thierry Chambry, (1968-), coureur d'ultra-trail français.